Jan Arski (1905–1991) – polski bokser
 Mykoła Otreszko-Arski (1900–1981) – ukraiński wojskowy, współpracownik Sonderstab "R", a następnie oficer 1 Dywizji Ukraińskiej Armii Narodowej podczas II wojny światowej, emigracyjny działacz i publicysta narodowy
 Władysław Arski (1923–1961) – polski śpiewak operowy i piosenkarz
 Stefan Arski (1910–1993) – polski dziennikarz, działacz socjalistyczny i komunistyczny, publicysta historyczny, pochodzenia zydowskiego